O Pindorama Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Pindorama.

A equipe foi fundada em 2 de março de 1939 e disputou duas edições do campeonato paulista da segunda divisão (atual A2), em 1958 e 1959.

Anos mais tarde o clube foi extinto.

Participações em estaduais 
 Segunda Divisão (atual A2) = 2 (duas)
- 1958 - 1959

Pindorama
Pindorama